LPD - uma nova tecnologia de displays que utilizam o laser e o fósforo para produzir imagens, consumindo pouca energia.

Ou ainda:
WP:LPD

Desambiguação